Dulle Griet est :
 le nom d'un personnage du folklore gantois, qui a inspiré :
 le nom d'un canon gantois
 un célèbre tableau de Pieter Bruegel l'Ancien, lequel a inspiré :
 plusieurs tableaux de David Teniers le Jeune (dont celui en illustration)
 lequel a inspiré un tableau de son entourage
 un épisode de la bande dessinée les Tours de Bois-Maury, de Hermann

Références